Het album Yeraz
 Het volk Yeraz
 Het lied Yeraz op het album Yeraz
 Yeraz (Hovhaness), een compositie voor viool solo van Alan Hovhaness